Оси́нниковский трамва́й — трамвайная система в городе Осинники Кемеровской области.

Открыта 1 ноября 1960 года. В составе системы 12 линейных вагонов, эксплуатируемых на двух маршрутах. В 1990-е и 2000-е годы производилось обновление подвижного состава вагонами ПТМЗ. Система поддерживает регулярный график движения и пользуется заметным вниманием местной администрации. Трамвайные ветки проходят по центральным магистралям города: улица Кирова, улица Ленина, улица Революции, улица Станционная.

По состоянию на 2022 год стоимость проезда для категорий граждан, не имеющих льгот составляет 30 рублей наличным способом, 25 безналичным. Для пенсионеров проезд составляет 15 рублей наличным и 12 рублей безналичным способом оплаты, для школьников 18 и 14 рублей соответственно.

Развитие сети 
Трамвайная сеть Осинников не претерпела существенных изменений с конца 1960-х годов, строительство новых линий фактически заморожено. Существующая система представляет собой три линии неравной длины и извилистой конфигурации, расходящихся от общего тройника на улице Ленина. Депо расположено в одной остановке от этого пересечения. Достопримечательность системы — однопутное сплетение без стрелок на путепроводе над железнодорожными путями.

 1960 — первая трамвайная линия «Осинниковская — Вокзал».
 1962 — линия «Ленина — Стадион».
 1976—1978 — перевод большей части системы с однопутного на двухпутное движение.
 1991 — новая трамвайная линия «Южная — Соцгород» с закрытием параллельной ветки «Южная — стадион».
 2010 — закрытие трамвайной линии «РМЗ — Осинниковская», отмена маршрута № 2.

Подвижной состав 
Большая часть трамваев оборудована бугелями. Вагоны производства УКВЗ и ранее эксплуатировались в Осинниках, но не вписывались в кривые местных путей и были в итоге переданы в Прокопьевск и Новокузнецк.

В октябре 2015 года в Осинники из Новокузнецка переданы два вагона 71-605 и 71-605А после закрытия трамвайной сети на проспекте Курако. В 2019 году из Москвы были переданы 2 трамвая 71-619А и 2 трамвая 71-619А-01. В конце 2021 года из Москвы также передали четыре трамвая 71-619К.

Городские маршруты

Действующие 
Нумерации маршрутов употребляется в основном в онлайн-сервисах (Яндекс.Карты и др.). Для ориентирования пассажиров используются таблички с названием конечной остановки (одной из двух: «Вокзал» — 3, РМЗ — 4). С 1960-х использовались таблички «Вокзал» и «Южная», так как конечная «Шахта» была общей. После закрытия первого маршрута и открытия третьего таблички не поменяли и в 1990-е годы трамваи так и ходили с табличками «Вокзал» (Южная — Вокзал) и «Южная» (Шахта Осинниковская — Южная), несмотря на то что конечная «Южная» была общей для двух маршрутов.

Исторические 

В 2006 году на предприятии работало 265 человек.

Примечания

Ссылки 
 

Железнодорожный транспорт Кемеровской области
Трамвайные системы России
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1960 году
Осинники
Здания и сооружения, построенные в 1960 году в России
1960-е годы в Кемеровской области